Delahaye — французская автомобилестроительная компания, основанная Эмилем Делайе в 1894 году в родном городе Тур и существовавшая до 1954 года.

Краткая история 
Первые автомобили производства Delahaye работали с помощью ременной передачи; двигатели были одно- или двухцилиндровыми, располагались сзади. Первый автомобиль Type 1 принёс успех производителю, которому потребовались инвестиции и помещение для открытия крупномасштабного производства. И то, и другое предоставили гонщик Жорж Моран и его родственник Леон Демаре, которые в 1898 году образовали компанию с Делайе под названием Societe Des Automobiles Delahaye. Все трое занимались активной работой по сборке автомобилей, однако самому Делайе нездоровилось.

В январе 1901 года Эмиль Делайе покинул компанию из-за проблем со здоровьем, продав свои доли своим двум партнёрам, а в 1905 году скончался. Им были наняты ещё в 1898 году Шарль Вайфенбах, которого рабочие уважительно звали «Месье Шарль», и Амеде Варле для помощи Морану и Демаре. Вайфенбах и Варле были квалифицированными инженерами-механиками и проработали с Делайе вплоть до его смерти. Вайфенбах был руководителем отдела операций и в 1906 году с разрешения Морана и Демаре приобрёл контроль над частью компании, ранее принадлежавшей Делайе (в том числе и право принимать решения).

Варле был дизайнером компании, разработав и запатентовав с 1905 по 1914 годы множество новшеств для автомобилей: среди изобретений выделялись двухкамерный многоклапанный двигатель и конфигурация V6. В возрасте 76 лет Варле занял должность руководителя конструкторского бюро, уступив пост дизайнера Жану Франсуа. В 1932 году Вайфенбах по указанию вдовы Демаре обратился к Варле с просьбой создать отдел разработки гоночных автомобилей. В 1940 году небольшое количество автомобильных шасси (100 шасси типов 134N и 168) были переданы компании Renault для сборки автомобилей для нужд армии Франции. До 1942 года рабочих Delahaye принудительно заставляли собирать шасси для автомобилей по заказу немецких оккупационных сил.

Компания прекратила существование в 1954 году, слившись с компанией Hotchkiss et Cie и образовав Hotchkiss-Delahaye.

Продукция 

 Delahaye 134 — 1933-40
 Delahaye 135 — 1935-54
 Delahaye 138
 Delahaye 148
 Delahaye 168 — 1938-40
 Delahaye 175 — 1948-51
 Delahaye 178
 Delahaye 180
 Delahaye 235 — 1951-54

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 В США возрождена марка Delahaye 
 The Delahaye Club 

Автомобилестроительные компании Франции
Исчезнувшие компании Франции